Michel Périn, ciclista francese
Michel Périn, copilota di rally francese